Our Song (Goodnight Nurse) - single van de Nieuw-Zeelandse band Goodnight Nurse
 Our Song (Taylor Swift) - single van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift
 Our Song (Waylon) - single van de Nederlandse zanger Waylon
 Our Song (Anne-Marie & Niall Horan) - single van de Britse zangeres Anne-Marie en de Ierse zanger Niall Horan
 Our Song (Yes) - single van de Britse band Yes
 Our Song (film) - Amerikaanse film uit 2000